Princezny, které před sňatkem s ruskými následníky trůnu přijaly pravoslaví a jméno Alexandra Fjodorovna:
 Irina Godunovová (1557–1603), provdaná ruská carevna
sestra pozdějšího cara Borise Godunova a manželka cara Fjodora I.
 Šarlota Pruská (1798–1860), provdaná ruská carevna
dcera pruského krále Fridricha Viléma III. a manželka cara Mikuláše I.
 Alix Hesensko-Darmstadtská (1872–1918), provdaná ruská carevna
dcera hesenského vélkovévody Ludvíka IV. a manželka cara Mikuláše II.